Колонија Кардениста има више значења:

 Колонија Кардениста (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Кардениста (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику